Daniel Peter "Danny" Williams () este un boxer profesionist britanic. Un veteran al sportului din 1995, a deținut titlu britanic de două ori între 2000 și 2010, iar titlul de greutate a Commonwealth-ului de două ori între 1999 și 2006. Williams este cel mai bine cunoscut pentru o victorie prin knockout împotriva lui Mike Tyson în 2004, o oportunitate obligatorie titlu WBC titlu. În același an, a provocat campionul Vitali Klitschko, dar a fost oprit în opt runde.

Rezultate în boxul profesionist

Referințe 

boxeri britanici